Hostrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hostrup Kirke (Esbjerg Kommune) – en kirke i Hostrup Sogn i Esbjerg Kommune
 Hostrup Kirke (Tønder Kommune) – en kirke i Hostrup Sogn i Tønder Kommune